Fountain Green ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fountain Green (Illinois)
 Fountain Green (Maryland)
 Fountain Green (Utah)
 Fountain Green Heights (Maryland)